La sagra del delitto (Dead Man's Folly) – romanzo di Agatha Christie del 1956
Caccia al delitto (Dead Man's Folly) – film per la televisione del 1986 diretto da Clive Donner
 La sagra del delitto (Dead Man's Folly) – episodio della tredicesima stagione di Poirot